Левые коммунисты представляли собой группу членов рейхстага и прусского государственного парламента, исключенных из КПГ в период 1926-1928 гг.

Левые коммунисты в рейхстаге не были единой политической группой, а представляли собой просто «техническое» слияние для достижения групповых или фракционных прав в общей сложности 15 политиков, исключенных из КПГ в период с января 1926 по февраль 1928 года. Среди них были бывшие члены «левого» крыла КПГ, такие как Рут Фишер, Хуго Урбанс и Вернер Шолем, а также «ультралевые» члены парламента, такие как Иван Кац, Карл Корш, Эрнст Шварц и Генрих Шлагеверт и одиночки, изредка входившие в группу Карла Тидта. Не было согласия по принципиальным вопросам, важным для коммунистов, таким как политика единого фронта, отношение к Советскому Союзу или профсоюзам ADGB .

В 1927-28 в прусском государственном парламенте также существовала группа левых коммунистов , насчитывавшая до восьми депутатов и возглавляемая Антоном Грылевичем .

В 1928 году некоторые члены левых коммунистов, такие как Фишер, Урбанс и Отто Вебер, участвовали в основании Ленинбунда, другие стали участвовать в группах коммунизма рабочих советов или вышли из политики после потери своего мандата во время новых выборов в мае 1928 года.

Смотрите также 

 Список левых коммунистических организаций в Веймарской республике

Литература 
 Марсель Буа: Коммунисты против Гитлера и Сталина. Левая оппозиция КПГ в Веймарской республике. Общий вид. Klartext, Essen 2014 ISBN 978-3-8375-1282-3 (также: Берлин, Технический университет, диссертация, 2014).
 Ральф Хоффрогге: За Ленина против Сталина. Левые радикалы в Веймарской республике: Вернер Шолем и «ультралевые» КПГ. В: Анализ и критика. № 596, 19 августа 2014 г., ISBN 0945-1153, стр. 32.
 Отто Лангельс:  Ульралевая оппозиция КПГ в Веймарской республике. К истории и теории оппозиции КПГ (левая КПГ), решительных левых, группы «Коммунистическая политика» и Немецкой промышленной ассоциации в 1924-1928 годах (= европейские университетские публикации. Серия 31: Политическая наука. Т.65) долго, Франфурт-на-Майне и др., 1984 г., ISBN 3-8204-5385-7 (также: Гейдельбергский университет, диссертация, 1984 г.)
 Рюдигер Циммерман: Ленинский союз. Левые коммунисты в Веймарской республике (= Вклады в историю парламентаризма и политических партий. Т.62). Дросте, Дюссельдорф, 1978 г., ISBN-3-7700-5096-7 (Также: Дармштадт, Технический университет, диссертация, 1976 г.)

Коммунистические партии Германии
Бывшие политические партии Германии